Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 6–7(5–7), 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1985 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1985 у жіночому тенісі
1985 в американському спорті